Résultats détaillés de l’édition 2013 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 14 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Rafael Nadal,  mondial, déclare forfait à la suite d'une infection virale, ainsi que John Isner,  mondial, à cause d'une blessure au genou droit contractée lors de la Coupe Hopman.

Pendant le tournoi 

 Pour la première fois depuis le tournoi de Wimbledon 1997, les têtes de série numéro un du simple messieurs, du simple dames, du double messieurs et du double dames s'imposent.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

2013
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2013
Tennis en janvier 2013